Адди́с-Абе́ба () — столица Эфиопии. Население — 3 039 002 чел. (2012). Является крупнейшим в мире городом, расположенным в стране, не имеющей выхода к морю. Имеет статус отдельного региона Эфиопии. В Аддис-Абебе находится штаб-квартира Африканского союза, а также его предшественника — Организации африканского единства.

Основан в 1886 году императором Менеликом II по просьбе его жены императрицы Таиту.

Аддис-Абебу часто называют «столицей Африки» или «Парижем Африки» в связи с его историческим, политическим и дипломатическим значением для континента. Город населяют люди множества национальностей из разных регионов Эфиопии: амхара, оромо, тиграи, сомали и многие другие. Богат также конфессиональный состав населения, здесь живут миафизиты, мусульмане, иудеи, православные христиане, протестанты и приверженцы традиционных африканских верований. 

Аддис-Абеба является самой высокогорной столицей среди столиц государств Африки, и, одной из самых высокогорных столиц в мире. Самая нижняя точка города 2326 м, расположена на юге города, где находится аэропорт Боле. Самая высокая точка — гора Энтото с высотой 3000 м, расположенная на севере города.

Этимология 
Город основан в 1886 году как региональный центр с названием Финфинни, что на языке оромо означает горячие источники. С 1887 года становится летней резиденцией императорского двора и переименовывается в Аддис-Абеба (, аддис — «новый», абеба — «цветок»). С 1889 года — столица государства.

История 
Аддис-Абеба была основана императором Эфиопии Менеликом II, который в это время был царём государства Шева и считал окрестности горы Энтото удобной базой для военных операций на юге его царства. В 1879 году он посетил руины известного средневекового города и остатки церкви в этом районе. Его интерес к этому региону возрос после того, как императрица Таиту начала строительство церкви на горе Энтото. Однако природные условия не позволяли строить город в непосредственной близости от горы. В 1886 году строительство началось к югу от гор.

Первоначально Таиту построила дом для себя в окрестностях минеральных источников Филуоха, где она и члены королевского суда любили принимать минеральные ванны. Другие знатные люди селились рядом с домом Таиту. Когда поселение расширилось, Менелик II перестроил дом Таиту во дворец, где сегодня располагается правительство Эфиопии. Современное название — Аддис-Абеба, что в переводе с амхарского языка означает «новый цветок». Титул столицы Эфиопии город принял, когда Менелик II стал императором Эфиопии. До сих пор можно увидеть эвкалипты вдоль городских улиц, посаженные императором Менеликом II.

5 мая 1936 года в ходе второй итало-эфиопской войны итальянские войска заняли город. В период с 1936 по 1941 годы Аддис-Абеба была столицей Итальянской Восточной Африки. За этот период около миллиона эфиопов были убиты горчичным газом. После победы британских войск и эфиопских повстанцев над итальянской армией в Эфиопии император Хайле Селассие вернулся в столицу и сразу начал работы по восстановлению города.

С 1958 года в Аддис-Абебе размещается резиденция экономической комиссии ООН по Африке. При поддержке Хайле Селассие в 1963 была создана организация африканского единства (ОАЕ), штаб-квартира которой разместилась в Аддис-Абебе. В 2002 году ОАЕ была распущена, а вместо неё был организован Африканский союз со штаб-квартирой в Аддис-Абебе. В 1965 году в городе был проведен совет Восточных православных церквей.

Климат 
Город имеет целый комплекс сложных климатических явлений, так как расположен на высокогорье. В зависимости от высоты и преобладающего ветра температура может отличаться на 10 °C. В целом температура в течение года примерно одинаковая, без резких колебаний. Среднемесячная температура меняется от +16 до +19 °C в зависимости от времени года. Расположение вблизи экватора обеспечивает достаточно тепла, несмотря на высокогорное положение. Растительность в пределах города довольно бедная, представлена пустынными и полупустынными кустарниками и травами. Колебаний температуры в течение года практически нет. В городе не бывает палящего зноя и почти не бывает холодов, редко — заморозки.

Демография 

По данным Центрального статистического агентства Эфиопии, опубликованным в 2012 году, население Аддис-Абебы составляло 3 041 002 жителей, из них 1 449 002 мужчин и 1 592 000 женщин. В настоящее время на территории Аддис-Абебы не существует сельских районов, поэтому 100 % населения — городское. Здесь проживает 23 % всего городского населения Эфиопии. Площадь города — 526,99 км², средняя плотность населения составляет 5770,5 чел./км². Город разделён на 10 административных районов, в самом из густонаселённых (Аддис-Кетема) плотность населения составляет 38 255,3 чел./км², а в самом редко населённом (Акаки-Калити) — 1704,1 чел./км².

Со времени последней переписи населения Эфиопии, которая прошла в 2007 году, население Аддис-Абебы выросло более чем на 300 тысяч жителей. В 2007 году население столицы составляло 2 738 248 жителей.

В столице проживают представители множества национальностей. Среди них выделяются: амхара — 48,3 % населения, оромо — 19,2 %, гураге — 17,5 %, тиграи — 7,6 %. Христиане-миафизиты составляют 82 % населения, мусульмане — 12,7 %, протестанты — 3,9 %, католики — 0,8 %.

Динамика численности населения Аддис-Абебы:
 1900 — 80 000 жителей;
 1958—400 000 жителей;
 1968—664 000 жителей;
 2002 — 1 700 000 жителей;
 2012 — 3 041 002 жителей.

Административное деление 
Город разделён на 10 районов.

Экономика 

В Аддис-Абебе присутствует разнообразная экономическая деятельность. Согласно официальной статистике федерального правительства, около 119 197 человек заняты в торговле и коммерции, 113 977 человек — в промышленности, 80 391 человек имеют своё домохозяйство, 71 186 человек заняты в администрации, 50 538 человек — в транспорте и коммуникациях, 42 514 человек — в области социального обеспечения, 32 685 человек заняты в гостиничном хозяйстве и туризме, а 16 602 человек работают в сельском хозяйстве.

Множество бедных эфиопов из сельских районов приезжают в Аддис-Абебу в поисках заработка и заполняют улицы эфиопской столицы. Хотя в последнее время число нищих уменьшилось благодаря обеспечению их образованием и работой. Сегодня Аддис-Абеба относительно чистый и безопасный город чёрной Африки, где наиболее распространены такие преступления, как мошенничество, мелкие кражи и воровство из сумок.

В последнее время растёт количество высотных зданий и дорогих гостиниц. Ведётся строительство торговых центров и развлекательных клубов. Аддис-Абебу всё чаще называют «Курортной столицей Африки».

Транспорт 

Общественный транспорт состоит из автобусов и маршрутных такси синего или белого цветов. Маршрутные такси это, как правило, микроавтобусы, вмещающие около 12 пассажиров. В каждом маршрутном такси есть кондуктор, собирающий плату за проезд.

В начале 2008 года в сотрудничестве с Россией планировалось открыть первый троллейбусный маршрут Геородис — Адису Гебея. Строительство троллейбуса было отменено, взамен построена трамвайная сеть.

Международный аэропорт Боле обслуживает Аддис-Абебу и ближайшие города, является главными воздушными воротами страны. В 2003 году здесь был открыт новый международный пассажирский терминал — один из самых современных в Африке. Планируется открыть воздушное сообщение Аддис-Абебы с Москвой. На западе города расположен старый аэропорт Лидета, используемый в настоящее время для военных целей и небольших самолётов.

Также город имеет железнодорожное сообщение с Джибути и Дыре-Дауа. Вокзал (ныне закрытый, так как проложена новая электрифицированная линия в Джибути параллельно старой) построен в живописном французском стиле.

В сентябре 2015 года в городе начала функционировать система скоростного трамвая.

Правительство 
В соответствии с конституцией Эфиопии 1995 года, Аддис-Абеба является одним из двух городов федерального подчинения (второй город — Дыре-Дауа). В рамках прежнего административного деления правительство города имело статус регионального.

Правительство города состоит из мэра, возглавляющего исполнительную власть, и городского совета, являющегося законодательной властью. Кроме того, город подчиняется федеральным законам. Члены городского совета избираются напрямую жителями города, мэра выбирает городской совет из числа своих членов. Срок действия полномочий — 5 лет. При этом федеральное правительство имеет право распустить городской совет и назначить временное управление до следующих выборов. Мэру города подчиняется администрация во главе с сити-менеджером и входящие в её состав различные департаменты.

С 2003 года до мая 2005 года мэром города был Аркэбэ Окубай (). 31 мая 2005 года он был назван «Африканским мэром 2005». Тогда же он передал полномочия новому мэру — оппозиционному политику Берхану Неге, вскоре снятому с должности и арестованному в ходе политического конфликта между правительством и оппозицией. В период с 2013 по 2018 год мэром города был Дириба Кума (), сменивший на этом посту . С 17 июля мэр города Такеле Ума Бенти ().

Образование 
Университет Аддис-Абебы был основан в 1950 году и первоначально носил название Университетский колледж Аддис-Абебы. В 1962 году он был переименован в Университет Аддис-Абебы. Здесь расположено 6 университетских городков и 1 кампус находится в городе Дэбрэ-Зэйт. Также во многих городах Эфиопии расположены филиалы этого университета.

В Аддис-Абебе расположен Институт эфиопских исследований и этнографический музей. Также есть множество частных колледжей.

Достопримечательности 

В Национальном музее хранится гипсовая копия Люси — австралопитека, найденного на территории Эфиопии. На сегодняшний день это древнейший человек, чьи останки были найдены.

Также здесь расположена Эфиопская национальная библиотека и этнографический музей, музей Аддис-Абебы, музей Эфиопии и музей естественной истории. Богатые коллекции находятся в железнодорожном и почтовом музеях.

Примечательным является здание Георгиевского собора, основанного в 1896 году. В Свято-Троицком соборе находится захоронение императора Хайле Селассие. Крупнейшим католическим собором является собор Святой Троицы. Здесь расположена крупнейшая мечеть Эфиопии — Анвар.

В центре города располагается монумент Александру Сергеевичу Пушкину, прадед которого предположительно был уроженцем Эфиопии.

Другая достопримечательность города — рынок Меркато, основанный в период итальянского господства в Эфиопии.

Крупнейшее спортивное сооружение — стадион Аддис-Абебы, где в 2008 году был проведен чемпионат Африки по легкой атлетике.

СМИ 
В городе располагается главный офис правительственной газеты Аддис-Зэмэн («Новая эра»).

Люди, связанные с городом 
 Уольдэ-Киркос, Мэрсые Хазэн (1899—1978) — эфиопский чиновник, юрист, писатель, историк, депутат.
 Никос Папатакис (1918—2010) — греческий режиссёр. Родился и детство провел в Аддис-Абебе.
 Лия Кебеде (род. 1978) — эфиопская актриса.
 Сенэт Ашенафи (род. 1966) — актриса и деятель культуры Эфиопии.
 Николай Гумилёв — его стихи «Аддис-Абеба» посвящены этому городу.

Города-побратимы 
  Беэр-Шева, Израиль;
  Тель-Авив, Израиль;
  Пекин, Китай;
  Лейпциг, Германия;
  Чхунчхон, Южная Корея;
  Сан-Франциско, США;

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Аддис-Абебы
 Информация об Аддис-Абебы

 
Столицы африканских государств
Города Эфиопии
Регионы Эфиопии